Опунция скрученноколючковая () — кактус из рода опунция. Может переносить температуры ниже нуля в местообитаниях, где наблюдается сезонное похолодание. Видовой эпитет streptacantha происходит от греческих слов στρεπτος — «скрученный» и ἅκανθα — «колючка».

Описание 
Опунция скрученноколючковая — кустообразное или древовидное растение от 2 до 4 метров в высоту, ствол достигает до 40 сантиметров в диаметре. Сегменты удлинённо-овальные, сжатые, тёмно-зелёные, от 25 до 30 сантиметров в длину и от 14 до 18 сантиметров в ширину. Ареолы несут один или два длинных наклонных волоска и желтовато-красные глохидии. Колючки, в количестве от трёх до девяти, беловато-серые, темнеющие с возрастом, в длину от 5 миллиметров до 6 сантиметров.

Цветки красновато-желтые или красновато-оранжевые от 6 до 9 сантиметров в длину. Плоды круглые или яйцеобразные от 3 до 5 см в длину, покрыты короткими глохидиями.

Распространение 
Опунция скрученноколючковая широко распространена в мексиканских штатах Коауила, Нуэво-Леон, Сан-Луис-Потоси, Тамаулипас, Сакатекас, Керетаро, Идальго и Гуанахуато, где растёт на высоте от 1600 до 2400 метров над уровнем моря.

Первое описание было опубликовано в 1839 году Шарлем Лемером.

МСОП и Красная книга классифицируют этот вид как «таксон низкого риска» (LC). Он занесён в список видов, не находящихся под угрозой исчезновения. Развитие популяции остаётся стабильным.

Галерея

Примечания

Литература 
 Opuntia streptacantha. In: Edward F. Anderson: The Cactus Family. Timber Press: Portland (Oregon), 2001, S. 520, ISBN 0-88192-498-9.
 Opuntia streptacantha Rose In: N. L. Britton, J. N. Rose: The Cactaceae. Descriptions and Illustrations of Plants of the Cactus Family. Band I, Washington, 1919, S. 184.
 Opuntia streptacantha In: Curt Backeberg: Die Cactaceae: Handbuch der Kakteenkunde. 2. Auflage, Band I, 1982, S. 520—522, ISBN 3-437-30380-5.

Опунция
Флора Мексики